Terre de Brume est :
 le nom des éditions Terre de Brume à Rennes ;
 le nom d'une ou plusieurs bières de la Brasserie Jestin Créamanche.